Carl Sprinchorn kan syfta på:

* Carl Sprinchorn (1851–1927), svensk historiker
 Carl Sprinchorn (1863–1933), svensk ingenjör
 Carl Sprinchorn (1887–1971), svenskamerikansk konstnär